Il singolare  del Peugeot Tennis Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Gastão Elias hanno battuto in finale Boris Pašanski 6–3, 7–5.

Teste di serie

 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 João Sousa (semifinali)
 Adrian Ungur (secondo turno)
 Guido Pella (semifinali)

  Thiago Alves (secondo turno)
  João Souza (secondo turno)
  Wayne Odesnik (primo turno)
  Frederico Gil (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Peugeot Tennis Cup 2012